Мета-модель:

Мета-модель (мета- обозначает находящийся вне, за пределами, сверх) — это модель, которая описывает структуру, принципы действия другой модели.

 Метамодель (НЛП)

 Метамодель (информатика)